Hobsons Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hobsons Bay (vik), Victoria, 
 Hobsons Bay (region), Victoria, 

Robotskapade Australienförgreningar